Battin steht für:
 Battin (Brüssow), einen Gemeindeteil der Stadt Brüssow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Battin (Jessen), einen Ortsteil der Stadt Jessen (Elster), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Battin (Oregon), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 ein Dorf bei Belgard in Pommern, heute Polen, siehe Batyń

Personen:
 James Franklin Battin (1925–1996), US-amerikanischer Politiker
 Skip Battin, Rocksänger

Sonstiges:
 eine luxemburgische Biermarke, siehe Battin (Biermarke) 
 ein US-amerikanischer Dampfwagen von 1861, siehe Battin Steam

Siehe auch: 
 Batin
 Battinsthal